Le club des Trente peut faire référence à : 

 le club des Trente, cercle de réflexion de grands patrons bretons ;
 le club des Trente, association française des directeurs financiers.